Mäkinen är Finlands fjärde vanligaste efternamn (21.458). I nufinskan kunde namnet (i likhet med andra finska namn slom slutar på -nen) förstås som en diminutiv form av ordet "mäki" som betyder "backe", men i praktiken kommer det nära en adjektiv, och betyder helt enkelt "den som bor (eller det som ligger) på/vid en backe". 

Mäkinen är klart ett västfinskt efternamn, t.o.m. "osavolaxiskt". Namnet är emellertid relativt nytt, såsom till exempel Nieminen. Äldsta belägg är från 1421 i Oripää, där Olaf Mäkinen nämns.

Personer med efternamnet Mäkinen 
 
 Aito Mäkinen
 Altti Mäkinen
 Anne Mäkinen
 Eero Mäkinen
 Einar Mäkinen
 Emma Mäkinen
 Hannes Mäkinen
 Jarmo Mäkinen
 Kari Mäkinen
 Marko Mäkinen
 Matti K. Mäkinen
 Matti Mäkinen
 Riitta Mäkinen
 Timo Mäkinen 
 Tommi Mäkinen

Källor 
 Pirjo Mikkonen & Sirkka Paikkala, Sukunimet. Otava: Helsingfors 1992

Finska efternamn